Брозович — хорватская фамилия. 

 Известные носители 
 Брозович, Илия (род. 1991) — хорватский гандболист.
 Брозович, Иосип Францович (1892—1980) — имя, под которым фигурировал в советских документах Иосип Броз Тито.
 Брозович, Марцело (род. 1992) — хорватский футболист полузащитник клуба «Интернационале» из Милана.
 Брозович, Мирослав (1917—2006) — югославский футболист хорватского происхождения, призёр Олимпийских игр.